Alfred Schoebel (1911-2000), nageur français ;
 Charles Schoebel (1813-1888), ethnologue, paléographe et linguiste français ;
 Franz Schöbel (né en 1956), fondeur allemand ;
 Pierre Schoebel (né en 1942), athlète français.
 Jeanne Schoebel (née en 1945), athlète française.